Laos wystartował po raz pierwszy na letnich IO w 1980 roku na igrzyskach w Moskwie. Kolejny start reprezentacji miał miejsce osiem lat później na igrzyskach w Seulu i od tamtej pory wystartowała na wszystkich letnich igrzyskach. Do tej pory Laos nie zdobył medalu na igrzyskach olimpijskich.

Klasyfikacja medalowa

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

!